«Оста́нній розділ» — назва художніх творів:
 «Останній розділ» — трилогія англійського письменника Джона Голсуорсі (1931—1933);
 «Останній розділ» — фільм американського режисера Алека Такмана (2006).